Sen o Warszawie – piosenka Czesława Niemena ze słowami Marka Gaszyńskiego z 1966 r., wykonywana także przez wielu innych wykonawców, m.in.: Wilki, Karolinę Cichą, Stanisława Sojkę
 Sen o Warszawie – album Czesława Niemena wydany w 1995 r.